Сент-Марк, Сент-Маркс () — название разных объектов в англоязычных странах, получивших своё имя в честь Святого Марка. Во франкоговорящих странах объекты, названные в честь Святого Марка, именуются Сен-Марк; в Италии — Сан-Марко.

Административно-территориальные единицы 
  — приход в Гренаде.
  — приход в Доминике.

Топонимы 
США
  — город во Флориде.
  — река во Флориде.
Прочие страны
  — городок в ЮАР.

См. также 
  — улица на Манхэттене.